Talia (Càrite), la més gran de les tres Càrites o Gràcies
 Talia (musa), una de les muses, la vuitena per ordre de naixença 
 Talia (nimfa), nimfa de la muntanya Etna, a Sicília, filla d'Hefest
 Talia (nereida), una de les cinquanta nereides filles de Nereu
 Teatre Talia, diversos teatres 
 (23) Talia, asteroide 
 Thalia, gènere de plantes de la família de les marantàcies
 Thalía (Ciutat de Mèxic, 26 d'agost de 1971), actriu i empresària mexicana